Фонтан Нептун(а) — назва фонтанів із скульптурою Нептуна в основі композиції. Фонтани з такою назвою поширені по всьому світу. Найвідоміші:









Фонтан Нептун (Рим) — фонтан Нептуна у Римі

— фонтан Нептуна у Гавані

— фонтан Нептуна у Мехіко

Фонтан Нептун (Берлін) — фонтан Нептуна у Берліні



Фонтан Нептун (Львів) — фонтан Нептуна у Львові

— фонтан Нептуна у Сантьяго-де-Чилі

Див. також 
 
 Нептун